Канџе се могу односити на:

 Канџе (зоологија), део животињског тела
 Канџе (роман), роман Марка Видојковића